Стрельба на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее прошла с 16 по 23 сентября. В программу игр были включены две новые дисциплины (трап и скит у женщин).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты 
В скобках указаны результат в основных соревнованиях и финале. Во вторых скобках — результат перестрелки до первого промаха при равенстве очков.

Женщины

Пневматическая винтовка 10 м

Пневматический пистолет 10 м

Произвольная винтовка 50 м — 3 положения

Спортивный пистолет 25 м

Трап

Дубль-трап

Скит

Мужчины

Пневматическая винтовка 10 м, движущая мишень

Пневматический пистолет 10 м

Произвольная винтовка 50 м — 3 положения

Произвольный пистолет 50 м

Винтовка 50 м (лежа)

Трап

Дубль-трап

Скит

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт